Gurkerl ist:

 im Sportjargon ein Spielzug im Fußball, siehe Sportjargon#Gurkerl
 im österreichischen Deutsch eine Gewürzgurke
 Gurkerl.at, die österreichische Tochter des tschechischen Essenslieferers, siehe Rohlik.cz